Valefreda ima više značenja:
 Valefreda (Frozinone)
 Valefreda (Terni)